Die 71. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1967/68 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Zürich.

Nationalliga A 

|}

Meisterrunde 
Da drei Vereine gleich viel Punkte hatten, musste eine Meisterrunde veranstaltet werden.

|}

Nationalliga B 

|}

1968
Fußballsaison 1967/68